Пётр Сабуров: Сабуров, Пётр Александрович (1835—1918) — русский дипломат, собиратель античного искусства.
 Сабуров, Пётр Петрович (1880—1932) — русский композитор, шахматист и шахматный организатор и функционер. Сын дипломата Петра Александровича Сабурова.
 Сабуров, Пётр Фёдорович (1746 — не ранее 1805) — слободско-украинский губернатор в 1798—1800 гг.